Cri cri – cioccolatino pralinato piemontese
 Cri Cri – serie televisiva italiana
 Cri Cri – colonna sonora della serie televisiva omonima pubblicata nel 1990
 Cri Cri – singolo di Cristina D'Avena del 1990